

Nom de famille 

 Amédée Bienaimé (1843-1930), amiral français ;
 Anatole Bienaimé (1848-1911), architecte français ;
 Carole Bienaimé (1973-), productrice de télévision et de cinéma ;
 Charlotte Bienaimé (1984-), documentariste, productrice et animatrice de radio française ;
 Didier Bienaimé (1961-2004), acteur français ;
 Émile Bienaimé (1802-1869), compositeur français ;
 Luigi Bienaimé (1795-1878), sculpteur italien ;
 Laurent Bienaimé, équilibriste ;
 Nathalie Bienaimé (1966-), actrice française ;
 Robert Bienaimé (1876-1960), parfumeur français.

Divers 
 Charles VI (1368-1422), roi de France, surnommé Charles le bien-aimé (puis Charles le Fol)
 Célimare le bien-aimé (1863), comédie-vaudeville d'Eugène Labiche,
 Bienaimé, géant de processions et de cortèges.

Prénom 
 Joseph Bienaimé Caventou (1795–1877), pharmacien français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme